Чешка се први пут појавила на Олимпијским играма 1994. године. Од тада Чешка није пропустила ни једне олимпијске игре.

 На Летњим олимпијским играма Чешка је први пут учествовала 1996. године и учествовала на свим наредним одржаним Летњим олимпијским играма.
 На Зимским олимпијским играма Чешка је први пут учествовала 1994. године и учествовала на свим наредним одржаним Зимским олимпијским играма.

Чешка никада била домаћин олимпијских игара. Чешки олимпијци су закључно са 2018. годином освојили 87 медаља на олимпијадама, 54 на летњим и 24 на зимским играма.

Национални олимпијски комитет Чешке (-{Český olympijský výbor}-) је оригинално основан 1899, а признат од стране МОКа 1993. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед освојених медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2016.

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Освајачи медаља на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Чешке по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2014.

Разлика у горње две табеле од 193 учесника (144 мушкарац и 49 жена) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Спољашње везе 
 
 

Чешка на олимпијским играма